Bek může být:

 cizí slovo vyjadřující postavení obránce v kolektivních sportech
 Mešita Hassan Bek, mešita
 Bek (sochař), sochař ve starověkém Egyptě

příjmení osob
 Alexandr Bek (1903–1972), ruský sovětský spisovatel
 Jindřich Bek (1927–1992), český publicista – odborník na lokomotivy
 Josef Bek (1918–1995), český herec
 Josef Bek (1934–2005), český muzikolog
 Mikuláš Bek (* 1964), český muzikolog a vysokoškolský pedagog
 Ivan Bek (1909–1963), francouzský fotbalista jugoslávského původu
 Jakub Bek (Muhammad Yaqub Bek, 1820–1877), středoasijský válečník
 Roman Bek (* 1924), český filozof
ženská varianta
 Martina Beková (* 1962), česká archeoložka a publicistka

Poznámka 
Bek je také v severoněmeckém prostoru od jižního Šlesvicko-Holštýnska přes Meklenbursko až k severu Dolního Saska běžným označením potoka nebo malé říčky, z tohoto důvodu mají potoky, říčky i mnohá města nebo městské části v této oblasti koncovku -bek jako součást názvu.

Podobná příjmení 
 Bäck
 Beck